Vinson kan som auktorsförkortning betyda:

 Auguste Vinson
 Jean François Dominique Émile Vinson
 Joseph Lucien Jean Vinson (zoolog)

Robotskapade auktorsförkortningar